Bonucci es un apellido de origen italiano que puede referirse a :

 Antonio Maria Bonucci (1651-1728), jesuita, historiador y escritor jesuita italiano.
 Arturo Bonucci (1894-1964), violonchelista italiano. 
 Leonardo Bonucci (1987-), futbolista italiano.